Пури:

Кулинария 
 Пури — индийский и грузинский хлеб.

Топоним 
 Пури — город в Индии, в штате Одиша, столица одноимённого округа.
 Пури — округ в индийском штате Одиша.

Фамилия 
 Пури, Амриш (1932—2005) — американский и индийский актёр.
 Пури, Ом (1950—2017) — американский и индийский актёр.
 Пури, Сандер (род. 1988) — эстонский футболист.
 Пури, Эйно (род. 1988) — эстонский футболист.